Gabriele Parolari – generale e politico italiano
 Lia Parolari – ex ginnasta italiana
 Wolfango Pietro Parolari – architetto e ingegnere italiano